

Persone 
 Luis Mottura o Luigi (1901-1972) – attore e regista italiano naturalizzato argentino
 Sebastiano Mottura (1831-1897) – geologo e ingegnere italiano
 Paolo Mottura (1968) – fumettista italiano

Altro 
 Istituto di istruzione Sebastiano Mottura – scuola secondaria superiore di Caltanissetta
 Regola del Mottura – regola empirica di orientazione del gesso